Ланс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бенедикт Эрхард по результатам выборов 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля